Ма́ргарет Элеано́р Э́твуд (; род. 18 ноября 1939) — канадская англоязычная писательница, поэтесса, литературный критик, активистка охраны природы и феминистка. Лауреат премии Артура Кларка 1987 года за роман «Рассказ служанки», премии принцессы Астурийской, премии генерал-губернатора Канады (два раза), Букеровских премий 2000 и 2019 года (за романы «Слепой убийца» и «Заветы»), премии Франца Кафки, четырежды финалистка Букеровской премии. Относится к наиболее известным современным англоязычным писателям. Компаньон ордена Канады.

Биография 
Родилась в Оттаве 18 ноября 1939 года, средняя из трёх дочерей энтомолога Карла Эдмунда Этвуда и Маргарет Дороти Килиам, специалиста-диетолога. Из-за исследований отца Маргарет провела большую часть детства путешествуя между Оттавой, Торонто и Су-Сент-Мари. Маргарет окончила школу в 1957-м.

Маргарет Этвуд начала литературную деятельность в 16 лет. В 1957 году поступила в Виктория Колледж Университета Торонто, где публиковала стихи и статьи в журнале «Acta Victoriana». В 1961 году получила степень бакалавра английского языка с отличием, также прошла дополнительные курсы по философии и французскому языку. В 1961 году она получила медаль им. Эдвина Джона Пратта (EJ Pratt) за сборник стихов «Double Persephone». В 1962 году Маргарет получила степень магистра в Колледже Рэдклиффа Гарвардского Университета в Массачусетсе. Она продолжала учёбу ещё в течение двух лет, но не закончила свою докторскую диссертацию «The English Metaphysical Romance».

Маргарет Этвуд вышла замуж за Джима Полка в 1968 году и развелась в 1973 году. После у неё завязались отношения с романистом Грэмом Гибсоном. С ним и двумя его сыновьями она переехала на ферму неподалёку от Аллистона в Онтарио. В 1976 году на ферме у них родился общий ребёнок Элеонора Джесс Этвуд Гибсон. В 1980 году семья переехала обратно в Торонто.

Карьера

Художественная литература 
Первый сборник стихов Маргарет Этвуд «Double Persephone» был опубликован издательством «Hawskhead Press» в 1961 году. В 1966 году вышел второй сборник, «The Circle Game» , который получил премию генерал-губернатора. С тех пор было опубликовано более 15 сборников её стихов, многие из которых переиздавались, а отдельные стихи появились в журналах и альманахах. Тремя годами позднее, в 1969 году, был опубликован её первый роман «Съедобная женщина» (в российском переводе вышла как «Лакомый кусочек»). В последующем вышли её книги:
 «Постижение» (1972),
 «Мадам Оракул» (1976),
 «Мужчина и женщина в эпоху динозавров» (1979),
 «Телесные повреждения» (1981).
Помимо романов и стихов, она публиковала свои сборники рассказов и научные исследования.

В 1985 году публикуется её роман «Рассказ служанки». Роман был удостоен Премии Генерал-губернатора 1985 года и первой Премии Артура К. Кларка в 1987 году. Книга попала в шорт-лист Букеровской премии 1986 года и Премию Прометея 1987 года. По произведению был снят фильм в 1990, поставлена опера в 2000 году, снят телесериал в 2016 году.

Ее следующие книги часто отмечались национальными и международными книжными премиями: роман «Cat’s Eye»  (1988) был номинирован на Премию Генерал-губернатора 1988 года и шорт-лист Букеровской премии); роман «The Robber Bride» (1993) стал финалистом Премии Генерал-губернатора 1994 года и вошел в шорт-лист Премии Джеймса Типри-младшего; роман «Она же „Грейс“» (1996) стал лауреатом премии Гиллера, финалистом Букеровской премии 1996 года, финалистом Премии Генерал-губернатора 1994 года, лауреатом Оранжевой премии за художественную литературу 1997 года.

В 2000 году Этвуд получила Букеровскую премию и премию Хаммета за роман «Слепой убийца». Роман также был номинирован на Премию генерал-губернатора в 2003 году, Оранжевую премию за художественную литературу и Дублинскую литературную премию в 2002 году.

В 2003-2013 годах выходит её «Трилогия Беззумного Аддама», в которую вошли романы:
 «Орикс и Коростель» (2003),
 номинированный на Букеровскую премию 2003 года,
 «Год потопа» (2009) и
 «Беззумный Аддам» (2013).

Детские книги 
Этвуд также является автором множества детских книг.  Её первая детская книга была «Up In The Tree» вышла в 1978 с авторскими иллюстрациями.  Книга Этвуд «Wandering Wenda and Widow Wallop’s Wunderground Washery» стала основой анимационного сериала «Wandering Wenda». Трансляция сериала началась на CBC Kids в 2017 году.

Научная литература 
Помимо художественных книг, Маргарет Этвуд является автором множества научных произведений.  В их число входит литературная критика, исследования, автобиографические очерки, обзоры книг, политические и экологические эссе, и другая журналистика. Самыми известными её научными трудами являются «Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature», где она рассматривает канадскую литературу с точки зрения выживания и жертвы, и «История долгов наших. Долги и тёмная сторона богатства», где предметом исследования являются заимствование и кредитование с финансовой, психологической, теологической, литературной и экологической точек зрения.

Библиотека будущего 
Этвуд участвует в проекте художницы Кэти Патерсон «Библиотека будущего». В рамках проекта ежегодно один значимый современный писатель передает на хранение свое произведение, которое будет храниться непрочитанным до 2114 года. Маргарет Этвуд стала первым автором, присоединившимся к проекту, передав в мае 2015 года рукопись «Scribbler Moon» (рус. «Летописец Луны»).

Общественная деятельность 
В 2018 г. подписала обращение Американского ПЭН-центра в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, политзаключенного в России.

24 февраля 2022 г. Маргарет коротко осветила войну в Украине на момент Российского вторжения на Украину, а также опубликовала ссылку на фонд помощи государству в Твиттере. Она до сих пор продолжает публиковать информацию о войне в Украине в соц-сети.

Награды и отличия 
 1987 — Премия Артура Кларка 
 1991, 1993, 1995 — 
 1999 —  
 2000 — Букеровская премия
 2008 — Премия принца Астурийского 
 2010 — Премия Нелли Закс 
 2010 — Премия Дэна Дэвида 
 2012 — Медаль Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II 
 2012 —  
 2016 — Золотой венец 
 2017 — Премия Франца Кафки 
 2017 — Премия мира немецких книготорговцев 
 2019 — Букеровская премия
 2020 —  
 2020 — British Academy President's Medal 
 2020 —

Библиография

Романы 
 1969 — Съедобная женщина / The Edible Woman 
 1972 — Постижение / Surfacing 
 1976 — Мадам Оракул / Lady Oracle 
 1979 — Мужчина и женщина в эпоху динозавров / Life Before Man 
 1981 — Телесные повреждения / Bodily Harm 
 1985 — Рассказ служанки / The Handmaid's Tale 
 1988 — Кошачий глаз / Cat’s Eye 
 1993 — The Robber Bride 
 1996 — Она же «Грейс» / Alias Grace 
 2000 — Слепой убийца / The Blind Assassin 
 2005 — Пенелопиада / The Penelopiad 
 2014 — Scribbler Moon (будет опубликована в 2114)
 2015 — The Heart Goes Last — до публикации в полном виде этот роман также издавался по частям отдельными выпусками:
 2012 — I'm Starved For You: Positron, Episode One 
 2012 — Choke Collar: Positron, Episode Two 
 2013 — Erase Me: Positron, Episode Three 
 2013 — The Heart Goes Last: Positron, Episode Four 
 2016 — Ведьмино отродье / Hag-Seed 
 2019 — Заветы / The Testaments

Трилогия Беззумного Аддама / The MaddAddam Trilogy 
 2003 — Орикс и Коростель / Oryx and Crake
 2009 — Год потопа / The Year of the Flood
 2013 — Беззумный Аддам / MaddAddam

Сборники рассказов 
 1977 — Dancing Girls 
 1983 — Murder in the Dark 
 1983 — Bluebeard's Egg 
 1991 — Wilderness Tips 
 1992 — Good Bones 
 1994 — Good Bones and Simple Murders 
 1996 — The Labrador Fiasco 
 2006 — The Tent 
 2006 — Moral Disorder 
 2014 — Stone Mattress

Поэтические сборники 
 1961 — Double Persephone 
 1964 — The Circle Game 
 1965 — Expeditions 
 1966 — Speeches for Doctor Frankenstein 
 1968 — The Animals in That Country 
 1970 — The Journals of Susanna Moodie 
 1970 — Procedures for Underground 
 1971 — Power Politics 
 1974 — You Are Happy 
 1976 — Selected Poems 
 1978 — Two-Headed Poems 
 1981 — True Stories 
 1983 — Love Songs of a Terminator 
 1983 — Snake Poems 
 1984 — Interlunar
 1966–1984 — Selected Poems  (Canada)
 1976–1986 (US) — Selected Poems II
 1995 — Morning in the Burned House, McClelland & Stewart 
 1965–1995 (UK,1998) — Eating Fire: Selected Poems
 2007 — The Door 
 2020 — Dearly

Детские книги 
 1978 — Up in the Tree 
 1980 — Anna’s Pet (with Joyce C. Barkhouse)
 1990 — For the Birds (with Shelly Tanaka)
 1995 — Princess Prunella and the Purple Peanut 
 2003 — Rude Ramsay and the Roaring Radishes 
 2006 — Bashful Bob and Doleful Dorinda 
 2011 — Wandering Wenda and Widow Wallop’s Wunderground Washery

Нон-фикшн 
 1972 — Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature 
 1977 — Days of the Rebels 1815–1840 
 1982 — Second Words: Selected Critical Prose 
 1986 — Through the One-Way Mirror 
 1995 — Strange Things: The Malevolent North in Canadian Literature 
 2002 — Negotiating with the Dead: A Writer on Writing 
 1982–2004 — Moving Targets: Writing with Intent
 1983-2005 — Writing with Intent: Essays, Reviews, Personal Prose
 2008 — История долгов наших. Долги и тёмная сторона богатства /Payback: Debt and the Shadow Side of Wealth

Графический роман 
 2016 — Angel Catbird

Примечания

Ссылки 

 Сайт Маргарет Этвуд (англ.) 
 Сайт Общества Маргарет Этвуд (англ.)
 Маргарет Этвуд в Журнальном зале 
 Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург. Электронный каталог

Писатели-фантасты Канады
Писательницы Канады
Писатели XX века
Писатели XXI века
Деятели феминизма Канады
Президенты Канадского ПЕН-центра
Выпускники Торонтского университета
Преподаватели Йоркского университета
Преподаватели Университета Британской Колумбии
Преподаватели Альбертского университета
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Преподаватели Университета Джорджа Уильямса
Лауреаты Премии генерал-губернатора
Лауреаты премии Гиллера
Аллея славы Канады
Почётные доктора Кембриджского университета
Почётные доктора Колледжа Смит
Почётные доктора Университета Конкордия
Почётные доктора Университета Ватерлоо
Почётные доктора Университета Куинс в Кингстоне
Почётные доктора Оттавского университета
Почётные доктора Торонтского университета
Почётные доктора Университета Макмастера
Почётные доктора Монреальского университета
Почётные доктора Университета Порту
Лауреаты Австралийской премии книжной индустрии
Награждённые медалью президента Британской академии
Члены Зала славы научной фантастики и фэнтези